Zarečje može značiti:

 Zarečje, naselje u sastavu grada Pazina
 Zarečje (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica, Slovenija